Via Baltica steht für:

 die Europastraße 67
 einen Abschnitt des Jakobswegs zwischen dem Baltikum und Norddeutschland, siehe Wege der Jakobspilger #Norddeutschland